Нгба́ка:

 Нгбака — адамава-убангийский народ, населяющий северо-западные районы Демократической Республики Конго.
 Нгбака (также нгбака гбайя, нгбака минагенде) — адамава-убангийский язык ветви гбайя-манза-нгбака, язык народа нгбака.
 Нгбака — группа адамава-убангийских языков ветви сере-нгбака-мба.
 Нгбака ма’бо — адамава-убангийский народ, населяющий юго-западные районы Центральноафриканкой Республики.
 Нгбака ма’бо — адамава-убангийский язык ветви сере-нгбака-мба, язык народа нгбака ма’бо.
 Нгбака манза — адамава-убангийский язык ветви гбайя-манза-нгбака.
 Нгбака-мба — подветвь адамава-убангийских языков ветви сере-нгбака-мба.